Municipio de Reed puede referirse a los siguientes municipios estadounidenses:
Municipio de Reed (Arkansas)
Municipio de Reed (Dakota del Norte) 
Municipio de Reed (condado de Will, Illinois) 
Municipio de Reed (condado de Seneca, Ohio)
Municipio de Reed (condado de Dauphin, Pensilvania)